Gehren ist der Name folgender Orte:
 Gehren, Ortsteil der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Gehren (Blankenburg), Ortsteil der Stadt Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Gehren (Heideblick), Ortsteil der Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Gehren (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Gehren (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Gehren (Steeg), Ortsteil der Gemeinde Steeg, Oberen Lechtal, Bezirk Reutte, Tirol
 Gehren (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Gehren (Sundern), Einzelsiedlung der Stadt Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Gehren ist der Name eines ehemaligen Verwaltungsbezirks:
 Kreis Gehren, im Fürstentum/Freistaat Schwarzburg-Sondershausen (1912–1922)

Gehren ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie von Gehren (1769–1819), deutsche Dichterin und Schriftstellerin
 Christian von Gehren (* 1972), deutscher Dirigent
 Otto von Gehren (1817–1896), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Philipp von Gehren (1868–1931), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Reinhard von Gehren (1865–1930), deutscher Politiker
 Thomas Gehren (1945–2022), deutscher Astronom und Astrophysiker

Siehe auch:
 Gehre
 Gehrenberg (Begriffsklärung)
 Gehrendorf
 Gehrensee
 Gehrenspitze (Begriffsklärung)
 Gehrenwald
 Landschaftsschutzgebiet Wohnplatz Gehren
 Geren